Вакерија има више значења:

 Вакерија (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Вакерија (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Вакерија (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Вакерија (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Вакерија, Паилас (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику